Джельмента́, ба́лка Джельмента́ — река в Ростовской области России, правый приток Малого Несветая (бассейн Дона). Протекает по территории города Новошахтинска. По реке спускались шахтные воды Несветаевского рудника в количестве 15-20 л/сек (0,015—0,02 м³/сек). На реке сооружены пруды. Общее падение 96 м.

Течение 
Берёт начало на южном склоне Донецкого кряжа, к северу от центра Новошахтинска, у Харьковской улицы.  Вначале течёт на юг. Затем у улицы Просвещения поворачивает на востоко-юго-восток. Впадает в реку Малый Несветай с правой стороны, у улицы Урожайной. 

Река и весь её бассейн полностью расположены на территории города Новошахтинска.

См. также 
 Реки Ростовской области

Примечания

Литература 
 «Природа Ростовской области» — К. З. Яцута, глава Притоки Дона

Бассейн Большого Несветая
Реки Ростовской области
Реки Новошахтинска